Galaktion steht für:

 Galaktion und Episteme von Emesa, Märtyrerehepaar
 Galaktion Tabakow, bulgarischer orthodoxer Geistlicher